Albina –  az Albin férfinév női névpárja;

 Albina település Romániában, Brăila megyében
 Albina –  a Temes megyei Bródpuszta falu román neve;
 Albina település Romániában, Vaslui megyében
 Albina – város Suriname-ban;

 Albina román folyóirat